Bairro Judeu (Jerusalém)
 Bairro Judeu de Barcelona
 Bairro Judeu em Třebíc

Desambiguação